Agostino Mario Comanducci, connu sous le nom d'A. M. Comanducci, né le  à Sansepolcro et mort le  à Milan, est un critique d'art et historien de l'art italien.

Biographie 
Agostino Mario Comanducci naît à Sansepolcro en 1891.

Il a longtemps travaillé pour le magazine d'art Emporium de la famille Bestetti et pour la revue de design et d'art Domus de Gio Ponti. Il écrit de nombreuses d'encyclopédie d'artistes qui sont connus pour être parmi les mieux rédigés de l'époque.

Publications 

  ;
  ;
 .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Dizionario biografico degli Italiani
 Luigi Servolini

Liens externes 

Critique d'art italien
Historien de l'art italien
Historien italien du XXe siècle
Naissance en septembre 1891
Naissance à Sansepolcro
Décès en décembre 1940
Décès à Milan
Décès à 49 ans